Bianca Cappello (1542-1587), dame vénitienne, fille d'un patricien de Venise.
 Carmelo Cappello (1912-1996), sculpteur italien.
 Frank Cappello, réalisateur américain.
 Pierluigi Cappello (1967-2017), poète italien.
 Vincenzo Cappello (1469-1541), aristocrate, homme d'État et amiral vénitien.

Patronyme proche  
 Leonetto Cappiello (1875-1942) peintre, illustrateur, caricaturiste, affichiste, sculpteur et décorateur d'intérieur italien, naturalisé français. 

Patronyme italien